Па́рус может означать:

 Парус — ткань или пластина, прикрепляемая к средству передвижения и преобразующая энергию ветра в энергию поступательного движения.
 Парус, флаг — верхний, самый крупный лепесток в венчике мотылькового типа.
 «Парус» — спецподразделение ВМС РФ. Базируется в Калининграде.
 Паруса, Парус () — созвездие южного полушария неба.
 «Парус» (до 1988 года — «Рабочая смена») — всесоюзный молодёжный художественный журнал, издавался в Белоруссии.
 «Парус» — серия программных продуктов для автоматизации деятельности государственных и муниципальных организаций и коммерческих предприятий. Выпускается одноимённой российской компанией с 1989 года.

Техника 
 «Парус» — советские военные радиостанции Р-105М, Р-108М, Р-109М
 «Парус (космический аппарат)» — серия советских и российских навигационных спутников военного назначения.
 ВИ-201 «Парус» — советский бытовой компьютер, выпуск которого был освоен на Севастопольском электромеханическом заводе, клон ZX Spectrum.
 БМ-7 «Парус» — боевой модуль украинского производства
 «Парус» — кассетные магнитофоны производства саратовского завода «Знамя Труда»

Архитектура, здания и сооружения 
 Парус — часть свода, элемент купольной конструкции, соединяющий прямоугольное основание с купольным перекрытием или его барабаном.
 «Парус» — первый белорусский жилой 32-этажный небоскреб.
 «Парус» — высотное сооружение в Хайфе (Израиль), построен в 2002 году.
 «Парус» — 34-этажный бизнес-центр в Киеве, открыт в 2007 году.
 «Парус» — жилой дом в Москве, построен в 2007 году.
 «Парус» — завод в Комсомольске-на-Амуре.
 «Парус» — памятник героям десанта на Эльтиген в Керченской бухте.

Скалы 
 Скала Парус — скала на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае, памятник природы.
 Скала Парус — скала на побережье Чёрного моря, в районе Ялты. Составная часть мыса Лимен-Бурун, отделившаяся от него после землетрясения 1927 года.

Литература 
 «Парус» — стихотворение М. Ю. Лермонтова.
 «Парус» — авторская песня В. С. Высоцкого.

Другое 
 «Парус» — название возрождённого футбольного клуба «Спартак» / «Анапа» в 2010—2012 годах.

См. также 

 Космический парус
 Паруса (фильм)
 Парусники
 Парусность